Михайлина — українське жіноче особове ім'я. Жіноча форма імені Михайло. Означає «богоподібна».

Особи 
 Михайлина Голіната — учасниця національно-визвольних змагань.
 Михайлина Жарська — українська співачка (сопрано), акторка театру.
 Михайлина Коцюбинська — український літературознвець та філолог.
 Михайлина Рошкевич — українська фолькльористка.
 Михайлина Скорик — українська журналістка.

Див. також 
 Михайлина (прізвище)
 Михайлин